Šumice est un toponyme qui peut désigner :

Šumice, un village de la municipalité de Višegrad, en République serbe de Bosnie.

Šumice, un quartier de Belgrade, la capitale de la Serbie, situé dans la municipalité de Voždovac ;
 Šumice, l'un des noms du quartier de Gornje livade, à Novi Sad, la capitale de la province autonome de Voïvodine.

Šumice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.
 Šumice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie